

Toponyme

Antarctique 
 Chaîne Ames, chaîne de montagnes ;

Espagne
 Ames, commune de la province de La Corogne en Galice (Espagne) ;

États-Unis
 Ames, ville de l'Iowa ;
 Ames, localité non incorporée du Kansas ;
 Ames, village ;
 Ames, ville d'Oklahoma ;
 Ames, ville du Texas ;

France
 Ames, commune du Pas-de-Calais en France.

Patronyme 

 Adelaide Ames (1900-1932), astronome américaine ;
 Adelbert Ames (1835-1933), général et homme politique ;
 Adrienne Ames (1907-1947), actrice de cinéma américaine ;
 Aldrich Ames (1941-) agent de la CIA et agent double retourné ;
 Bruce Ames (1928-), biochimiste et biologiste moléculaire ;
 Delano Ames (1906-1987), romancier américain ;
 Florenz Ames (1883-1961), acteur et chanteur américain ;
 Frances Ames (1920-2002), neurologue, psychiatre et militante des droits humains sud-africaine ;
 Glenn Ames (1955-2010), historien américain ;
 Herbert Brown Ames (1863-1954), auteur et député fédéral canadien ;
  ;
 Jonathan Ames (1964-),écrivain américain ;
 Joseph Sweetman Ames (1864-1943), physicien et président de l'université Johns-Hopkins ;
 Leon Ames (1902-1993), acteur américain ;
 Les Ames (1905-1990), joueur de cricket anglais ;
  (1933-2006), anthropologue et enseignant universitaire canadien ;
 Oakes Ames (1804-1873), industriel et homme politique américain ;
 Oakes Ames (1874-1950), botaniste américain ;
  (1829-1899), homme d'affaires américain ;
 Oliver Ames (1831-1895), homme politique américain ;
  (1807-1877), homme d'affaires américain ;
 Ramsay Ames (1919-1998), actrice américaine ;
  (1882–1936), joueur de baseball américain ;
 Robert Ames (1889-1931), acteur américain ;
 Stephen Ames (1964-), golfeur de Trinité-et-Tobago ;
  ;
 Winslow Ames (1907-1990), historien de l'art américain.

Pseudonyme 
  (1927-), nom de scène d'Edmund Dantes Urick, acteur et chanteur américain
 August Ames, pseudonyme de Mercedes Grabowski (1994-2017), actrice pornographique américaine
  (1929-), nom de scène de Rachel Kay Foulger, actrice de cinéma américaine

Sigle 

AMES peut désigner :
 , nom donné à des stations radar de la Royal Air Force ;
 , académie en sciences appliquées à Salt Lake City (Utah) ;
 Assisted Movement with Enhanced Sensation.

Autres 
 Ames, marque américaine de voitures
 Ames, ancienne chaîne de magasins dans le Connecticut
 Ames White, personnage de la deuxième saison de la série télévisée Dark Angel
 Ames Building, premier gratte-ciel de Boston
 Ames crater, cratère de l'Oklahoma
 Ames Research Center, centre de recherches de la NASA en Californie
 Chambre d'Ames, pièce distordue utilisée pour des illusions d'optique
 Ames strain, une des 89 souches de l'anthrax
 Ames Stradivarius, violon ancien
 Test d'Ames, test biologique
 Cherry Ames, série mêlant le métier d'infirmière et les enquêtes policières pour la jeunesse parue en France

Patronyme anglais
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis